Die Myanmar Women’s League 2018/19 war die 3. Spielzeit der Myanmarischen Fußballliga der Frauen seit der offiziellen Einführung im Jahr 2016 gewesen. Die Saison begann im Dezember 2018 und endete im August 2019. Titelverteidiger war Myawady WFC.

Austragung 
Alle Spiele der MWL wurden im Bogyoke-Aung-San-Stadion ausgetragen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Myanmar Women’s League (Facebook)
 3. Spieltag (Facebook)
 7. Spieltag (Facebook)
 13. Spieltag (Facebook)
 MWL 2019 auf RSSSF.com

Fußballsaison 2018/19
2018